Pierre Benoit ou Pierre Benoît peut désigner :
Pierre Benoît (-1786),  un Malécite qui fut l'objet d'un important procès pour meurtre au Nouveau-Brunswick vers la fin du  ;
 Pierre Benoît (1794-1852), un architecte français qui a travaillé en Argentine ;
 Pierre Benoit (1824-1970), un député libéral de Napierville à l'Assemblée législative du Québec de 1867 à 1870 ;
 Pierre Benoit (1886-1962), un écrivain français ;
 Pierre Benoit (1906-1987), un religieux catholique, dominicain et exégète renommé de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem ;
 Pierre Benoît (1909-1986), un historien canadien ;
 Pierre L. G. Benoit (1920-1995), un arachnologiste belge ;
 Pierre Benoît (1925-1943), un des cinq martyrs du lycée Buffon de Paris.